Геліконіди — інша назва муз.
Геліконіди — родина метеликів.